Emil Hertzka
 Pál von Hertzka (1898 - 1979), un arbitre hongrois de football ;
 Theodor Hertzka (1845 - 1924), un économiste, écrivain et journaliste austro-hongrois.